Делакэу () — название населённых пунктов Молдавии и ПМР:

 Делакэу — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Делакэу — село в Григориопольском районе ПМР.